

Wydarzenia 

 legendarny założyciel i król państwa frygijskiego Midas popełnił samobójstwo podczas najazdu Kimmerów (data sporna lub przybliżona)